Szerényi Orsolya (1976. május 18. –) magyar női nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
A játékvezetői vizsgát követően Fejér megyében különböző labdarúgó osztályokban szerezte meg a szükséges tapasztalatokat, 2005-ben lett országos, NB. I-es női játékvezető. A futsal kispályás (4+1) labdarúgó bajnokságban NB. I-es játékvezetői, harmadik játékvezetői - időmérői- és jegyzőkönyvvezetői feladatokat látott el.

1976-ban született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők